Die folgende Liste enthält benannte Seen und andere Stillgewässer im Kanton Bern.

Die einzige immatrikulierte Seeinsel im Kanton Bern ist das Schnäggeninseli im Brienzersee bei Iseltwald.

Siehe auch: Liste der grössten Seen in der Schweiz

Einzelnachweise 

Kanton Bern
!